У цій статті перелічені видавництва манґи на різних ринках у всьому світі.

Китайська

Традиційна китайська
 Daran Comics (or Daran Culture Enterprise) (ліквідоване) (Тайвань) 
 Kadokawa Comics Taiwan (Тайвань)
 Tong Li Comics (Тайвань)
 Ever Glory Publishing (Тайвань) 
 Sharp Point Publishing (Тайвань)
 King Comics Hong Kong (Гонконг)
 Culturecom Comics (Гонконг) 
 Jade Dynasty (Гонконг)
 Jonesky (Гонконг)
 Kwong's Creations Co Ltd (Гонконг)
 Rightman Publishing Ltd (Гонконг)

Спрощена китайська
 21st Century Publishing House (二十一世纪出版社集团) (КНР)
 Changchun Publishing House (КНР)
 ChuangYi Publishing (Сінгапур) 
 WitiComics (Гонконг)

Чеська

 Crew

Данська
 Alpha Entertainment
 Carlsen manga
 Egmont Serieforlaget
 Mangismo

Нідерландська
 Glenat 
 Kana 
 Xtra

Англійська

Діючі (електронні та друковані)
 Animate
 Antarctic Press
 Bento Books
 Black Hook Press
 Blaft Publications
 Blast Books
 BookLOUD Inc.
 Breakdown Press
 B4 Media Inc
 Comix India
 Dark Horse Manga
 DC Comics
 Denpa
 DH Publishing
 Digital Manga Publishing
 Drawn & Quarterly
 Dream manga
 Eros Comix
 Fakku
 Fantagraphics
 Gday Punch Manga Magazine (Австралія)
 Glacier Bay Books
 GuiltPleasure
 HarperCollins
 Hellfun Publishing (Австралія)
 Image Comics
 IDW Publishing
J-Novel Club
 Kaiten Books
 Kitty Media
 Kodansha USA (США)
 kuš!
 Last Gasp Publishing
 Manga Planet
 Madman Entertainment
 Marvel Comics
 NBM Publishing
 Netcomics
 No Starch Press
 One Peace Books
 Ponent Mon
 Seishin Ink
 Seven Seas Entertainment
 Shogakukan Asia
 Star Fruit Books
 Stone Bridge Press
 SuBLime
 Retrofit Comics
 The Right Stuf International
 Tokyopop
 Top Shelf Productions
 Udon Entertainment
 Vertical Inc
 VIZ Media
 Yaoi Press
 Yen Press

Діючі (тільки електронні)
 2D Market
Azuki
Comikey
 comiXology
 Crunchyroll
 eigoMANGA
 futekiya (Boys' Love manga subscription) 
 Irodori Comics
 Manga Box 
 MangaMagazine.net
 Net Comics
 Otome's Way
 P2 Manga Publishing
 Star Fruit Books

Ліквідовані
 ADV Manga
 ALC Publishing
 Aurora Publishing
 Bamboo Press
 Bandai Entertainment
 Broccoli Books
 Central Park Media
 Chuang Yi (Сінгапур)
 ComicsOne
 Creation Books
 Del Rey Manga
 Deux
 Doujins Unlimited
 DramaQueen
 DrMaster
 Gen Manga Entertainment
 Go! Comi
 Gutsoon! Entertainment
 Icarus Publishing
 ICEkunion
 Infinity Studios
 JManga 
 Kitty Media
 Media Blasters
 PictureBox
 Redlight Manga
 Sol Press
 Studio Ironcat
 wirepop

Фінська
 Editorial Ivrea
 Egmont Kustannus
 Kustannus Jalava
 Like Kustannus 
 Pauna Media Group
 Punainen jättiläinen
 Sangatsu Manga

Французька
 Ankama
 Akata/Delcourt
 Asuka
 Atomic Club (ліквідоване)
 Casterman
 Delcourt
 Doki-Doki (Bamboo Édition)
 Dybex (retired from the manga market in 2006) (Belgium)
 Editions H
 Editions Muffins
 Shuppan Manga
 Gekko
 Glénat
 J'ai lu (retired from the manga market in 2006)
 Kabuto
 Kami
 Kana
 Kazé
 Ki-oon
 Kurokawa
 Panini Manga
 Pika Édition
 Ototo
 Samji
 SeeBD (ліквідоване)
 Shogun City
 Soleil
 Taïfu Comics
 Tonkam
 Tartamudo 
 Végétal Manga Shoten became Vegetal Shuppan in 2006

Японська
 Akane Shinsha
 Akita Shoten
 Asahi Sonorama
 ASCII Media Works
 Bungeishunjū
 Bushiroad
 Chuokoron-Shinsha
 Coamix
 Core Magazine
 Daitosha
 Earth Star Entertainment
 Enterbrain
 Flex Comix
 Fujimi Shobo
 Fusosha 
 Futabasha
 Gakken
 Gentosha
 Hakusensha
 Hayakawa Shoten
 Houbunsha
 Ichijinsha
 Issuisya
 Kadokawa Shoten
 Kaiohsha
 Kawade Shobō Shinsha
 Kill Time Communication
 Kobunsha
 Kodansha
 Kubo Shoten 
 Libre
 Mag Garden
 MediaWorks
 Media Factory 
 Nihon Bungeisha
 Ohta Publishing
 Ohzora Publishing
 Papyless
 Sansai Books
 Shinchosha
 Shinshokan
 Shobunkan
 Shodensha
 Shogakukan
 Shōnen Gahōsha
 Shueisha
 Shufu to Seikatsu Sha 
 Softgarage
 Square Enix
 Takeshobo
 Team Ninja
 Tokodo
 Tokuma Shoten
 Tokyo Sogensha
 Ushio Shuppan
 Wani Books
 Wanimagazine

Німецька
 Carlsen Comics
 Tokyopop
 Egmont Manga & Anime
 Panini Comics
 Kazé
 Altraverse
 Manga Cult
 Heyne Manga
 Schreiber & Leser
 Schwarzer Turm
 Butter & Cream
 J-Store
 Cursed Side
 Studio-izm
 Fireangels
 MangaSutra
 Epsilon Verlag
 Dojinshi

Угорська
 Mangafan
 Mangattack
 Fumax

Індонезійська
 Acolyte Inc.
 3Lancar Comics
 Elex Media Komputindo
 Erlangga
 Level Comics
 M&C Comics

Італійська
 Coconino Press
 Disney Manga
 Dynit
 Flashbook
 Goen
 Hazard Edizioni
 Edizioni BD through the J-POP publishing division
 Kappa Edizioni
 Magic Press
 Panini Comics through the Planet Manga publishing division
 Star Comics (Italy)
 Yamato Edizioni

Ліквідовані
 Comic Art
 d/visual
 Free Books
 GP Publishing
 Planeta DeAgostini
 PlayPress
 Ronin Manga
 Shin Vision

Малайська
 Art Square Group
 Comics House
 Tora Aman
 Superior Comics
 Komik Remaja
 Arena
 Umbra
 PCM comics
 Manga Boom

Польська
 Japonica Polonica Fantastica (з 1996 року)
 Waneko (з 1999 року)
 Hanami (з 2006 року)
 Studio JG (з 2007 року)
 Kotori (з 2012 року)
 Dango (з 2015 року)
 Akuma (з 2020 року)

Ліквідовані

 Yumegari (з 2012 до 2019 року)
 Taiga (2013 - 2015)
 Saisha (2003 - 2005)
 Kasen (2002 - 2008)
 Ringo Ame (з 2014 року)
 Okami (2016-2018)
 Red Sun (2015-2018)
 Mandragora (2001 - 2008)
 Egmont (все ще існує, але більше не видає манґу)

Португальська

Бразилія
 Editora JBC
 Estúdio Armon
 Panini Comics
 NewPop Editora
 Devir Manga Brasil
 Darkside Books
 Nova Sampa
 Editora Abril
 Editora Veneta
 Pipoca & Nanquim

Ліквідовані
 Conrad Editora
 Editora L&PM
 Editora Alto Astal
 Editora Animangá
 Editora Escala

Португалія
 Editora Devir
 Sendai Editora
 Midori Editora

Ліквідовані
 ASA
 JBC Portugal
 Levoir
 Mangaline Edicões
 Meribérica/Líber
 Planeta DeAgostini
 Texto Editora

Російська
 Comics Factory
 Comix-ART
 Sakura Press
 ЕКСМО
 АСТ (видавництво)
 Alt Graph
 XL Media
 Istari Comics Publishing
 PalmaPress
 RIM

Іспанська

Аргентина
 Editorial Ivrea
 Editorial OVNI Press
 Panini Comics Argentina
 Utopía Editorial
 Buen Gusto Ediciones
 Pop fitcion
 Kemuri Ediciones
 Moztros editoral
 Planeta comic

Ліквідовані
 LARP Editores 
 Camelot Mikoshi
 Deuxstudio Editorial
 J-Pop arg
 Editoral Conosur
 ECC Argentina

Мексика
 Panini Comics México
Editorial Kamite
Mangaline Mexico

Ліквідовані
 Editorial Vid México
 Editorial Toukan
 Smash Manga

Перу
 Templu Comics
 Hanami Editorial
 Mangaline Perú

Іспанія
 Norma Editorial
 Planeta DeAgostini
 Editorial Ivrea
 Milky Way Ediciones
Ediciones Babylon
 ECC Ediciones
 Panini Comics España
 Tomodomo Ediciones
 Letrablanka Editorial
 Mangaline España
 Astiberri
 Ponent Mon
 La Cupula
 Herder
 Fandogamia Editorial
 Gallonero
 RandomHouse Mondadori
 Quaterni
 Yowu Entertainment
 DKO

Ліквідовані
 Editores de Tebeos (раніше Glenat)
 Ediciones Mangaline
 Ediciones Mangaland

Шведська
 Bonnier Carlsen
 Egmont Kärnan
 Ordbilder Media
 Nosebleed Studio

Тамільська
 Ranglee Publications

Тайська
Phoenix Next
Vibulkij Comics
Nida Publishing
Nation Edutainment
Comics Publications Co., Ltd.
Bongkoch
Siam Inter Comics
luckpim publishing
ANIMAG Comics
Dexpress
Zenshu Comics (Rose Media and Entertainment)

Українська
 Мольфар Комікс
 Iron Manga

Yohoho
Nasha idea

В'єтнамська
 Kim Dong Publishing House
 Tre Publishing House
 TVM Comics (ліквідоване)
 IPM
 Uranix
 Skybooks

Списки компаній
Манґа
Видавництва коміксів